Шпее може да се отнася за:

 Максимилиан фон Шпее (1861 – 1914 г.), германски вицеадмирал, командващ Германската Източно-Азиатска крайцерска ескадра по времето на Първата световна война, загива в битката при Фолкландските острови;
 „Граф Шпее“, германски недостроен линеен крайцер, кораб от проекта линейни крайцери „Макензен“. Спуснат на вода на 15 септември 1917 г., но не е завършен. Крайцерът е изключен от списъците на флота на 17 ноември 1919 г. На 28 октомври 1921 г. е продаден за скрап и преведен в Кил, където е разкомплектован за метал от фирмата „Дойче Верке А. Г.“ в периода 1921 – 1923 г.;
 „Адмирал граф Шпее“, германски тежък крайцер, кораб от проекта „Дойчланд“. Потопен от екипажа си на 17 декември 1939 г.